Houben ist der Familienname folgender Personen:

 Antoon Houben (1919–2006), Tiefenpsychologe
 Astrid Houben, deutsche Journalistin
 Eva-Maria Houben (* 1955), deutsche Komponistin, Organistin, Pianistin und Musikwissenschaftlerin (Hochschullehrerin)
 Francine Houben (* 1955), niederländische Architektin
 Heinrich Houben (1866–1941), deutscher Schriftsteller
 Henri Houben (1858–1931), belgischer Maler
 Henriette Houben (* 1979), deutsche Betriebswirtschaftlerin
 Heinrich Hubert Houben (1875–1935), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Heli Houben (* 1951), deutsche Schwimmerin
 
 Josef Houben (1875–1940), deutscher Chemiker
 Kevin Houben (* 1977), belgischer Komponist und Dirigent
 Ludwig Franz Houben (1803–1884), deutscher Jurist und Politiker
 Maria Houben (1917–1987), deutsche Zeichnerin, Malerin und Illustratorin
 Max Houben (1898–1949), belgischer Leichtathlet und Bobsportler
 Michael Houben (* 1963), deutscher Fernsehjournalist
 Philipp Houben (1767–1855), deutscher Verwaltungsbeamter, Notar und Archäologe
 Philippe Houben (* 1881, † unbekannt), französischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Reinhard Houben (* 1960), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Robert Houben (1905–1992), belgischer Hochschullehrer und Politiker
 Rom Houben (* 1963), belgischer Wachkomapatient
 Steve Houben (* 1950), belgischer Jazz-Saxophonist, Komponist und Flötist
 Vincent Houben (* 1957), niederländischer Historiker

Siehe auch:
 Houben-Hoesch-Reaktion
 Houben-Weyl (Handbuch Methoden der Organischen Chemie)